Atran bezeichnet:

 ATRAN, russische Frachtfluggesellschaft
 Scott Atran (* 1952), US-amerikanischer Anthropologe